El Monte ist der Name folgender

Orte:
 El Monte (Chuquisaca) im Departamento Chuquisaca, Bolivien
 El Monte (Chile) in der Región Metropolitana de Santiago, Chile
 El Monte (Alabama) im Mobile County, Vereinigte Staaten
 El Monte (Kalifornien) im Los Angeles County, Vereinigte Staaten

im NRHP gelisteten Objekte:
 El Monte Golf Course Clubhouse, in Ogden, Utah, ID-Nr. 85000823
 El Monte Hotel, in Monte Vista, Connecticut, ID-Nr. 90000870

Siehe auch:
 Monte